Lighthouse (englisch „Leuchtturm“) steht für: 

 Lighthouse Bay, Bucht an der Nordküste Südgeorgiens im Südatlantik
 Lighthouse Point, Stadt in Florida, Vereinigte Staaten
 Lighthouse Foundation, gemeinnützige deutsche Umweltstiftung
 Lighthouse Wien, betreutes Wohnhaus der akzeptierenden Drogenarbeit

Kultur und Unterhaltung:
 Lighthouse: Das dunkle Wesen, Computerspiel (1996)
 Lighthouse (1947), US-amerikanischer Film von Frank Wisbar 
 Lighthouse – Insel des Grauens, britischer Film von Simon Hunter (1999) 
 Lighthouse (Band), kanadische Rockband
 Lighthouse (Lied), Popsong von Nina Kraljić (2016)

Unternehmen:
 Lighthouse Cafe, Jazzclub in Hermosa Beach
 Lighthouse Design, US-amerikanisches Softwareunternehmen (1989–1996)
 Lighthouse (Tracking-Technologie) eine Technologie, mit der Geräte in einem 3D-Raum verfolgt werden können

Siehe auch:
 Edison Lighthouse, britische Studioband
 Lighthouse Family, britisches Popduo
 The Lighthouse
 Leuchtturm (Begriffsklärung)